Jinxi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinxi Xian (härad i Kina), Jiangxi, 
 Huludao Shi, prefektur, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar